

Населені пункти та їхні частини

 Коцьолкі — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Коцьолкі — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Коцьолкі — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Коцьолкі — частина села Мрочно в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Коцьолкі — частина села Сарбя в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Коцьолкі — колонія в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Коцьолкі — осада в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Котелки

Примітки